Victor Rolff ist der Name folgender Personen:

 Victor Rolff (1878–1950), deutscher Unternehmer, siehe Viktor Rolff 
 Victor Rolff (1934–2012), deutscher Unternehmer und Autorennfahrer, siehe Friedrich Victor Rolff